Incognito Amanda Lear albuma
 Incognito Céline Dion albuma
 Incognito Céline Dion-dal
 Incognito Entertainment videójáték-fejlesztő cég
 Incognito brit acid-jazz együttes